Edington ist der Familienname folgender Personen: 

 Harry E. Edington (1888–1949), US-amerikanischer Filmproduzent und Agent
 Jacob Franklin Edington (1891–1969), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sophie Edington (* 1984), australische Schwimmerin
 Thomas Edington (1814–1859), schottischer Geologe und Mineraloge
 William Edington († 1366), englischer Bischof

Edington steht für: 

 Edington (Somerset), Ort in Somerset, Großbritannien 
 Edington (Wiltshire), Ort in Wiltshire, Großbritannien 

Siehe auch:

 Eddington